Санта Фе, Ранчо има више значења:

 Санта Фе, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Фе, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику